Roxy faire notamment référence à :
 Roxy, série télévisée québécoise diffusée sur les ondes de Radio-Canada,
 Roxy est de retour, film américain de Jim Abrahams réalisé en 1990,
The Roxy, discothèque de New York,
 The Roxy, discothèque de Londres où se produisirent les premiers groupes punks britanniques,
 , un club de Los Angeles situé sur la commune de West Hollywood (Californie),
 Roxy, une marque de vêtements,
 Roxy Music, un groupe de musique rock britannique, surtout actif dans les années 1970,
 Roxy & Elsewhere, un album live de Frank Zappa & The Mothers of Invention.
 Roxy DeVille (1982-), une actrice pornographique américaine, 
 Roxy Jezel (1982-), une actrice pornographique britannique.
 Roxy Pro Gold Coast, une épreuve du Championnat du monde de surf féminin parrainé par Roxy ayant lieu Gold Coast en Australie.
 Roxy, personnage de la série télévisée d'animation Winx Club.
Roxy, dessinatrice de presse, caricaturiste, illustratrice

Notes et références